La farina de cigrons, que també es coneix com a farina chana o besan, és una farina feta a base de cigrons molt usada en la gastronomia índia, on s'empra en l'elaboració de les famoses pakores (una mescla fregida de verdures). És un aliment ric en proteïnes, carbohidrats, fibres, minerals i vitamines.

Tot i que s'utilitza a la cuina de l'Índia i Pakistan, a Occident també es coneix, i s'empra habitualment en dietes sense gluten com a substitut de la farina de blat. La farina de cigrons també se sol mesclar amb farina de blat refinada per obtenir el pa àzim, i també s'utilitza com a ingredient en productes de rebosteria. També es consumeix a Itàlia, a l'Uruguai i a l'Argentina en un producte típic, anomenat Fainá, fet de la farina de cigrons. A Espanya, s'usa habitualment a les poblacions costaneres d'Andalusia per fer arrebossats i el peix fregit, com també per elaborar les populars tortillitas de camarón, que és una de les tapes típiques de la badia de Cadis.

Vegeu també 
 Kinako

Referències

Enllaços externs 
 Farina cigró . Granel

Aliments elaborats
Gastronomia de l'Índia